Carlshof steht für:
 Carlshof (Möllenbeck), Ortsteil von Möllenbeck, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Carlshof (Schorssow), Ortsteil von Schorssow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 ein polnisches Dorf in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, siehe Karolewo (Kętrzyn)
 eine ehemalige Vergnügungsparkanlage („Etablissement“) am Spandauer Schifffahrtskanal in Berlin

Siehe auch:
 Karlshof